Tuojiangosaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores quadrupèdes  de l'infra-ordre des stégosauriens qui vécut en Chine durant le Jurassique supérieur, à l'Oxfordien et au Kimméridgien, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Les fossiles de l'animal ont été retrouvés dans la partie supérieure de la formation géologique de Shaximiao près de la ville de Zigong dans la province du Sichuan en Chine.

L'espèce type et seule espèce rattachée au genre, Tuojiangosaurus multispinus, a été nommée et décrite par Dong Zhiming  en 1977.

Étymologie 
Le nom générique Tuojiangosaurus est composé du nom de la rivière (jiang) Tuo et du  grec ancien « σαῦρος / saûros », « lézard », pour donner littéralement « lézard de la rivière Tuo ». Le nom spécifique vient du latin multus,  « nombreux », et spina, « épine ». Il fait référence au grand nombre de pointes que l'animal porte sur son dos et sa queue.

Description 
Tuojiangosaurus multispinus mesurait environ  de long et  de hauteur selon Michael Benton. En 2010, Gregory S. Paul estime le poids d'un spécimen de  à .

L'animal avait une petite tête étroite et des membres antérieures de taille réduite adaptés à une nourriture au sol. Il avait une double rangée de 17 paires de plaques osseuses sur le dos. Elles étaient recouvertes de peau vascularisée (peau avec beaucoup de vaisseaux sanguins) qui aidaient ce dinosaure à réguler sa température interne à température ambiante. De l’avant vers l'arrière, les plaques osseuses sont d'abord de forme arrondie, puis triangulaire arrondie, en forme de poire, puis triangulaire, passant en arrivant sur les hanches et sur la queue à des épines coniques beaucoup plus hautes et pointues. 
À l'extrémité de la queue il possédait un groupe de paires d'épines pointues constituant ce qui est surnommé un « thagomizer ». Le nombre de ses pointes est mal connu, entre deux paires et trois, voire quatre, faute de fossiles suffisamment explicites.

Classification 

En 2009 et 2010, les analyses cladistiques réalisées, respectivement par O. Mateus  et S. Maidment  fournissnet des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié qui montre la position très basale de Tuojiangosaurus en compagnie de Paranthodon et de Gigantspinosaurus au sein des stégosauriens :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Stegosauria
 Paranthodon
 Gigantspinosaurus

Stegosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithischien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1977